Бігано́с, Біґанос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний захід від Парижа, 39 км на південний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 3905 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9753,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Сайт міста Біганос 
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Біганос 
 Біганос на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Біганос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда